Vízöntő (Aquarius), állatövi csillagkép
Vízöntő vagy Vízözön, Kodolányi János regénye
Vízöntő együttes